4113 Rascana è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1982, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,0960036, inclinata di 6,35277° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato alla Società Astronomica Reale del Canada, in inglese Royal Astronomical Society of Canada.

Note

Collegamenti esterni 

Rascana
Corpi celesti scoperti nel 1982